Auhertschitz ist der deutsche Name für 

 Úherčice, Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
 Uhřičice, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien

Siehe auch:
 Auherschitz